Michigan se poate referi la mai multe nume proprii după cum urmează: 

 Michigan, unul din cele 50 de state ale Stateler Unite ale Americii 
 Michigan (teritoriu SUA), unul din teritoriile ne-organizate și apoi organizate ale "vestului" Statelor Unite ale Americii de la începutul secolului al 19-lea, din care s-a constituit statul Michigan la 26 ianuarie 1837.  
 Michigan State Police, departamentul de stat al poliției statului Michigan. 
 Lake Michigan, Lacul Michigan, unul din Marile Lacuri, un lac imens de apă dulce. 
 University of Michigan, instituție de stat de învățământ superior. 
 USS Michigan, vas al forțelor armate marine ale SUA, US Navy. 
 Michigan (joc video), un joc video de tip survival horror. 
 Michigan (album), cunoscut și ca Greetings from Michigan: The Great Lake State, album muzical de Sufjan Stevens. 
 Michigan hot dog, a Canadian hot dog slathered with meat sauce, similar to the Coney Island hot dog
 Michigan International Speedway, o pistă de viteză în Brooklyn, Michigan. 
 Michigan, una din stațiile sistemul de transport interurban ale orașului Detroit, Michigan, denumit Detroit People Mover. 
 Michigan Avenue, nume pentru una din rutele vechi ale U.S. Highway 12, care unește centrul comercial al orașului Detroit, Michigan cu Chicago Illinois, ultima milă formând zona cunoscută ca [the] Magnificent Mile, un faimos district comercial în Chicago.